César Medina puede hacer referencia a:

César Medina Mejía, un futbolista panameño.
César Medina Lozada, un futbolista peruano.